Зимон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Зимон, Анатолий Давыдович (1924—2015) — советский и российский химик, инженер-технолог, популяризатор науки, профессор.
 Зимон, Гюнтер (1925—1972) — немецкий актёр театра и кино.
 Зимон, Кирстен (род. 1961) — восточногерманская легкоатлетка.
 Зимон, Макс (1899—1961) — группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС (с 1944 года).

См. также 
 Симон